Александр Сергеевич Головин:
 Головин, Александр Сергеевич (род. 1995) — российский борец греко-римского стиля.
 Головин, Александр Сергеевич (род. 1983) — российский хоккеист.
 Головин, Александр Сергеевич (род. 1996) — российский футболист.
 Головин, Александр Сергеевич (1904—1968) — советский скульптор.